Cette page contient les pages d'homonymie de Khatib et de ses variantes.

Khâtib est un mot arabe qui signifie prédicateur. Le prédicateur est la personne qui fait le sermon (ou prône) lors de la prière du vendredi et lors des deux Aïds.

Patronyme 

 Abdelilah Al Khatib (1953-), homme politique jordanien ;
 Abdelkrim El Khatib (1921-2008), médecin et homme politique marocain ;
 Abderrahmane El Khatib, homme politique marocain ;
 Ahmed Khatib (1933-1982), homme d'État syrien ;
 Bahij el-Khatib (1981-1899), homme d'État syrien ;
 Basil Al-Khatib (1962-), réalisateur syrien ;
 Dima Khatib (1971-), journaliste, blogueuse, poète et traductrice syrienne ;
 Djelloul Khatib (1936-2017), haut fonctionnaire algérien ;
 Fady El Khatib (1979-), joueur de basket-ball libanais ;
 Faïçal El Khatib (1939-), homme politique marocain ;
 Firas Al-Khatib (1983-), footballeur syrien ;
 Hanni El Khatib (1981-), chanteur américain ;
 Ibn al-Khatib (1313-1374),  écrivain, historien, philosophe et homme politique arabe ;
 Kinda El-Khatib (1997-), militante libanaise ;
 Mahmoud Al-Khatib (1954-), footballeur égyptien ;
 Mohamed El Khatib (1980-), dramaturge et metteur en scène français ;
 Mouaz al-Khatib (1960-), ingénieur, imam et un homme politique syrien ;
 Oussama Khatib (1950-), robotiste et un professeur d'informatique franco-syrien ;
 Youcef Khatib (1932-), militant nationaliste algérien.